Abu l-Hasan oder Abu al-Hasan ist der Name folgender Personen:

 Abu l-Hasan († 1351), Sultan der Meriniden in Marokko
 Abu l-Hasan Ali († 1485), Sultan von Granada
 Abū l-Hasan al-Aschʿarī (≈873/74–935), islamischer Theologe
 Abū l-Hasan Banisadr (1933–2021), iranischer Politiker, Präsident von 1980 bis 1981
 Abu l-Hasan al-Mawardi (972–1058), irakischer Rechtsgelehrter 
 Abu al-Hasan (1589–≈1630),  indischer Maler

Siehe auch:

 Abul Hasan (Dichter) (1947–1975), bangladeschischer Dichter und Journalist